Таврийское — топоним, название населённых пунктов на Украине:

 Таврийское (до 2016 г. — Червонаармейское) — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Таврийское — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Таврийское (до 2016 г. — Кирово) — село в Белозёрском районе Херсонской области.
 Таврийское — село в Бериславском районе Херсонской области.
 Таврийское (до 2016 г. — Пролетарий) — село в Верхнерогачикском районе Херсонской области.
 Таврийское (до 2016 г. — Радянское) — посёлок в Геническом районе Херсонской области.
 Таврийское — село в Голопристанском районе Херсонской области.

См. также